Gigi Reggi, giornalista italiano
 Gustavo Reggi, calciatore argentino
 Raffaella Reggi, tennista italiana
 Roberto Reggi, politico italiano